Olešnice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Olešnice (okres Blansko), stad in okres Blansko
 Olešnice (okres Semily), gemeente in okres Semily
 Olešnice (okres Rychnov nad Kněžnou), gemeente in okres Rychnov nad Kněžnou
 Olešnice (okres Hradec Králové), gemeente in okres Hradec Králové
 Olešnice (okres České Budějovice), gemeente in okres České Budějovice